|}

Ramal de Portalegre ist ein portugiesischer Bahnanschluss, der die Linha de Évora beim Bahnhof Estremoz mit der Linha do Leste beim Bahnhof Portalegre verband und inzwischen stillgelegt wurde. Die Bahnlinie durchquert die Bezirke (Conselhos) von Estremoz, Sousel, Fronteira und Portalegre. 

Portalegre
Spurweite 1668 mm
Portalegre